L'Intel 80486 (i486, 486) est un microprocesseur de la famille des x86, fabriqué par Intel. Il est lancé en 1989.

Du point de vue de l'architecture de processeur, le 80486 est très semblable à son prédécesseur immédiat, l'Intel 80386, avec l'ajout de quelques instructions supplémentaires. C'est donc une architecture CISC.

Du point de vue de la microarchitecture, c'est une grande amélioration. Il y a une mémoire cache unifiée intégrée d'instructions et de données, en option une unité de calcul en virgule flottante (FPU) intégrée, et une unité d'interface de bus améliorée. En outre, dans des conditions optimales, le cœur du processeur peut soutenir un rythme d'exécution d'une instruction par cycle. Ces améliorations permettent approximativement de doubler la vitesse d'exécution par rapport à un 80386 à la même fréquence de base. Cependant, quelques modèles bas de gamme (Intel 80486SX) sont plus lents que les 80386 les plus rapides.

Une version  est présentée en avril 1989, une version  en mai 1990, et une version  en juin 1991.

Il existe plusieurs suffixes et variantes comprenant : 
 Intel 80486DX - le 80486 original, avec un coprocesseur mathématique (FPU) intégré ;
 Intel 80486SX - un 80486DX sans FPU ; les premières versions sont en fait des 80486DX dont le FPU est défectueux et donc neutralisé ; dans les versions postérieures, le FPU est retiré de la matrice pour réduire sa taille, et donc son coût ;
 Intel 80486DX2 - l'horloge interne du processeur tourne à deux fois la fréquence de base de l'horloge externe du bus ;
 Intel 80486SX2 - le même que le 80486DX2, mais avec le FPU neutralisé ;
 Intel 80486SL - 80486DX avec des circuits de gestion d'alimentation, principalement utilisé dans les ordinateurs portables ;
 Intel 80486SL-80486SL-NM - 80486SX avec des circuits de gestion d'alimentation ;
 Intel 80487 - 80486DX avec un plan de brochage légèrement différent pour être utilisé comme FPU dans les systèmes 80486SX ;
 Intel 80486 OverDrive - 80486SX, 80486SX2, 80486DX2 ou 80486DX4 - marqués comme processeurs de mise à niveau, quelques modèles ont des plans de brochages ou des tensions différentes des processeurs équivalents standards ;
 Intel 80486DX4 - conçu pour tourner à trois fois la fréquence de base (non quadruple comme souvent cru). 

Les fréquences du bus externe sont , , , ,  et . Plus tard, quelques cartes mères 80486 permettent le support officieux et non documenté des .

Notes 

80486
Processeur 32 bits
Produit lancé en 1989
Produit arrêté en 2007